Mosquey peut désigner :

Toponymes

Mosquey : l'une des douze paroisses civiles de la municipalité de Boconó dans l'État de Trujillo ;
 Mosquey : capitale de la paroisse civile de Mosquey de la municipalité de Boconó dans l'État de Trujillo.

Homonymie de toponyme